Дэвид «Дэйв» Стекел (; 15 марта 1982, Милуоки, Висконсин, США — бывший профессиональный американский хоккеист. Амплуа — Центральный нападающий.

Карьера 
Дэвид Стэккел был выбран на драфте НХЛ 2001 года в 1 раунде под общим 30 номером командой «Лос Анджелес Кингс», но не провёл в её составе ни одного матча. По окончании сезона 2004—2005 Стэккел стал свободным агентом и 25 августа 2005 года заключил контракт с «Кэпиталс». Дебютировал в НХЛ в сезоне 2005—2006, в котором провёл за Вашингтон 7 игр. Сезон 2006—2007 также сложился для Стэккела неудачно, он провёл в составе Вашингтона только 5 игр и не заработал ни одного очка. Первые свои очки в НХЛ Стеккел заработал в сезоне 2007—2008, в котором он провёл 67 матчей и набрал 12 очков. 28 февраля был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз» на Джейсона Арнотта.

Статистика

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте Internet hockey database
 Статистика игрока на сайте eliteprospects.com
 Профиль Дэвида Стэккела на официальном сайте Вашингтон Кэпиталс

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся 15 марта
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»